Trigon může znamenat:
 Cizí název pro trojúhelník
 Trigon (skupina) – německá fusion hudební skupina
 Trigon (komiks) – komiksová knižní postava
 Trigon (hra) – míčová hra, předchůdce tenisu
 Trigon (jazz) – moldavská folk jazzová hudební skupina
 Trigon puzzle – druh logické skládačky 
 Trigon (nakladatelství) – české nakladatelství
 Triangl
 Typ neumy – předchůdce moderní hudební notace

Podobné pojmy
Trigun